Brukare kan syfta på
 ett äldre ord för arrendator.
 en person som använder en drog utan att falla in i ett missbruk.
 en användare av en maskin, utrustning eller annan nyttighet.
 en person använder kommunens eller landstingets tjänster, exempelvis pensionärer eller funktionsnedsatta.
 en person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.

Referenser

Noter 

Civilrätt